Республиканская Футбольная Группа «А» 1958/1959 () — 35-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1958/1959
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1958 году
Спорт в Болгарии в 1959 году